Il singolare del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michal Tabara che ha battuto in finale Ernests Gulbis 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Michael Berrer (semifinali)
 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Gorka Fraile (primo turno)
 Nicolas Thomann (primo turno)

 Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Tobias Summerer (quarti di finale)
 Gabriel Moraru (primo turno)
 Florin Mergea (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2006